Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 6-4, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Boris Becker (secondo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)
 Sergi Bruguera (semifinali)
 Andre Agassi (secondo turno)
 Carlos Costa (semifinali)
 Magnus Gustafsson (finale)

 Francisco Clavet (terzo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Goran Prpić (primo turno)
 Omar Camporese (primo turno)
 Jordi Arrese (secondo turno)
 Javier Sánchez (terzo turno)
 Thomas Muster (terzo turno)
 Horst Skoff (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1992